Cambio de piel puede referirse a 

Cambio de piel, novela del escritor mexicano Carlos Fuentes publicada en 1967.
Cambio de piel, telenovela venezolana protagonizada por Coraima Torres y Eduardo Serrano en 1997.
Cambio de piel, álbum musical de la cantante mexicana Alejandra Guzmán de 1996.
Cambio de piel, álbum musical  de la banda argentina de groove metal Plan 4 de 2004.
Cambio de piel, álbum musical  de la cantante Bebe.
Cambio de piel, sencillo de la cantante Denise Rosenthal.Cambio de piel'', álbum musical de lacantante chilena Denise Rosenthal de 2017.